White Settlement désigne :

 White Settlement, ville située en Nouvelle-Écosse

White Settlement, ville située dans le Texas